Гра́нули, Ґранули — дрібні щільні грудочки будь-якої речовини, що мають вигляд зерен і утворилися з дрібніших частинок цієї речовини внаслідок довільної (самоґрануляції) або цілеспрямованої ґрануляції (агрегації) за допомогою сторонньої зв'язуючої речовини або без неї.

Див. також
 Гранулятор

Література 
 

Гранульовані матеріали